est le premier album de David Arkenstone, sorti en 1987.

Liens externes 

Premier album musical sorti en 1987
Album de musique new age
Album de musique électronique américain
Album publié par Narada Productions